Colella ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Colella (* 1961), italienischer Rugbyspieler und -trainer
 Bruno Colella (* 1955), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Leonardo Colella (* 1930), brasilianischer Fußballspieler
 Lynn Colella (* 1950), US-amerikanische Schwimmerin
 Maurizio Colella, italienischer House-DJ und Musikproduzent; bekannt als EDX
 Phillip Colella (* ?), US-amerikanischer Mathematiker
 Rick Colella (* 1951), US-amerikanischer Schwimmer
 Rosolino Colella (1864–1940), italienischer Mediziner
 Tommy Colella (1918–1992), US-amerikanischer Footballspieler